Blundell kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Joseph Blundell (1852 – 5 februari 1935). Före 1924 med efternamnet Weld Blundell, ibland publicerat som Weld-Blundell.

Robotskapade auktorsförkortningar